Австрийская Бундеслига 2005/2006 () — 94-й розыгрыш чемпионата Австрии по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
Сезон 2005/2006 на официальном сайте лиги 
Сезон 2005/2006 на rsssf.com 

2005/2006
Спорт в Австрии в 2005 году
Спорт в Австрии в 2006 году
Австрия
Австрия
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006